Valo kan syfta på:

 Tauno Valo (1920–2009), en finländsk politiker och företagare
 Ville Valo (1976–), en sångare i den finländska rockgruppen HIM